Before Night Falls, filme com Javier Bardem traduzido no Brasil como Antes do Anoitecer 
 Before Sunset, filme com Ethan Hawke exibido em Portugal como Antes do Anoitecer

Desambiguações de cinema